Раббан Аль-Кас (1.07.1949 г., Ирак) — епископ Амадии Халдейской католической церкви с 6 декабря 2001 года.

Биография 
Раббан Аль-Кас родился в 1 июля 1949 года в Ираке.

В 1973 году был рукоположён в священника.

6 декабря 2001 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Раббана Аль-Каса епископом Амадии. 1 февраля 2002 года Раббан Аль-Кас был рукоположён в епископа.

С 2007 по 2010 год был апостольским администратором архиепархии Эрбиля.

Ссылки 
 Информация  

Католические епископы Ирака